Пётр Алексе́евич Ивано́в (21 июня 1924, Москва, СССР — 12 марта 1953, там же) — советский футболист, защитник. Выступал за ленинградское «Динамо» и московское «Динамо».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в клубе «Динамо» из Ленинграда. Дебютировал в чемпионате СССР 11 июня 1947 года в матче против тбилисского «Динамо». Всего за команду он сыграл 43 матча. В 1949 перешёл в московское «Динамо». В первом же сезоне стал чемпионом страны и финалистом Кубка. В 1950 году сыграл 27 матчей и заработал два удаления за недисциплинированное поведение и за грубую игру. В 1951 году вернулся в Ленинград. За два года сыграл 32 матча и забил 1 гол.

В 1953 году умер от тяжёлой болезни.

Достижения 
  «Динамо» Москва
 Чемпион СССР: 1949

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Москва